Крой-Дюльмен () — представители одной из ветвей рода Круа:
 Крой-Дюльмен, Альфред де (1789—1861) — французский и прусский государственный деятель.
 Крой-Дюльмен, Леопольд фон (1827—1894) — австро-венгерский генерал.